Liebe auf den ersten Biss ist der Titel folgender Werke:

Liebe auf den ersten Biss (Film): US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1979
Liebe auf den ersten Biss (Buch): US-amerikanischer Roman von Christopher Moore aus dem Jahre 2007